Příjmení Pelcl nosí více významných osob:
 František Martin Pelcl (1734–1801) – český národní buditel
 Jiří Pelcl (* 1950) – český architekt
 Josef Pelcl (1861–1916) – český spisovatel, novinář, překladatel a nakladatel